Roddy est un prénom diminutif de *

Prénom 

 Roddy Bottum est un musicien américain.
 Roddy Darragon est un skieur de fond spécialiste du sprint français.
 Roddy Doyle est un écrivain irlandais.
 Roddy Julienne est un auteur-compositeur-interprète français.
 Roddy Maude-Roxby est un acteur britannique.
 Roddy McDowall est un acteur, producteur et réalisateur britannique.
 Roddy Piper  un acteur et un ancien lutteur professionnel.
 Roddy White est un joueur américain de football américain.

Nom 

 Rod Roddy est un acteur et un animateur de télévision américain.

Autres
 Rody le petit Cid
 Top Hunter: Roddy and Cathy